Yard, een Angelsaksische lengtemaat
 Yard (Mid Devon) een plaats in het Engelse graafschap Devon 
 Yard (Ilfracombe) een plaats in het Engelse graafschap Devon 
 Yard (Rose Ash) een plaats in het Engelse graafschap Devon